Аре́фьев — русская фамилия; имеет женскую форму Арефьева.

Известные носители 
 
 Арефьев, Алексей Леонидович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Арефьев, Анатолий Васильевич (1918—1989) — народный художник СССР.
 Арефьев, Артём Александрович (род. 1984) — российский легкоатлет.
 Арефьев, Виктор Леонидович (род. 1975) — украинский футболист.
 Арефьев, Викторин Севастьянович (1874—1901) — фольклорист, публицист, этнограф, бытописатель Сибири.
 Арефьев, Виталий Степанович (род. 1946) — тренер по легкой атлетике, тренер сборной Российской Федерации.
 Арефьев, Вячеслав Павлович (1926—2014) — главный конструктор НИИ-49.
 
 Арефьев, Иван Алексеевич (в монашестве Софроний; 1879—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Краснодарский и Кубанский.
 Арефьев, Иван Алексеевич (1929—1997) — марийский советский партийный и административный деятель. 
 Арефьев, Константин Артемьевич (1915—1948) — Герой Советского Союза.
 Арефьев, Ленин Алексеевич (1924—1976) — советский игрок в хоккей с мячом.
 
 
 Арефьев, Пётр Алексеевич (1913—1950) — Герой Советского Союза.
 Арефьев, Сергей Анатольевич (1972—2005) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.

См. также 
 Арефьева